La  du Tour d'Italie 2007 a eu lieu le . Le parcours de 192 kilomètres relie Serravalle Scrivia à Pignerol.

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes 

Tour d'Italie 2007

en:2007 Giro d'Italia, Stage 1 to Stage 11#Stage 11